— японская певица (идол) и актриса, одна из самых популярных японских певцов-идолов всех времён.

Дебютировала в 1980 году, во времена расцвета японской идольной индустрии.

Её сравнивают с Мадонной по скандалам в прессе и тому, как на протяжении карьеры она преображалась в новых имиджах. К 2009 году певица поставила рекорд по количеству альбомов, одновременно находящихся в первой сотне Орикона (с 13 альбомами, обойдя Хибари Мисору с двенадцатью.) Также по состоянию на 2011 год она была в первой тройке исполнителей по количеству альбомов, побывавших на 1 месте в Японии.

Японская пресса окрестила Сэйко Мацуду «Вечным идолом» за продолжительность карьеры. Музыкальный сайт AllMusic же просто называет её японским идолом номер один.

Личная жизнь 
В 1983 году Сэйко встречалась с певцом Хироми Го, однако его традиционное воспитание в случае женитьбы вынудило бы её отказаться от сцены и стать домохозяйкой, и Сэйко предпочла порвать с Го. Её примеру в 1980-1990-х годах последовали многие японки, не оставив работу после замужества.

Сэйко трижды выходила замуж. Первый брак с актёром Масаки Кандой продлился двенадцать лет, с 1985 по 1997-й. В этом браке родилась единственная дочь певицы, Саяка (1986–2021), ставшая актрисой и певицей, как и её родители. Второй её муж, брак с которым завершился в 2000 году, Хироюки Хатано, был стоматологом. В 2012 году Канда в своём веб-блоге объявила, что вышла замуж в третий раз, за Хиромасу Кавану, профессора университета.

Дискография 
 См. статью «Seiko Matsuda § Discography» в английском разделе.

Фильмография 
 См. статью «Seiko Matsuda § Filmography» в английском разделе.

Дополнительная литература 
 "Matsuda, Seiko" в книге The Encyclopedia of Japanese Pop Culture.  Schilling, Mark. New York: Weatherhill, 1997. ISBN 0-8348-0380-1.

Примечания

Ссылки 
 
  от Sony Music
 Сэйко Мацуда на сайте AllMusic
 Профиль Сэйко Мацуды на сайте Universal Music
 Сэйко Мацуда в списке «Top 100 Japanese pop artists» пол версии HMV Japan

Родившиеся в 1962 году
Певцы и певицы Японии
Поп-музыканты Японии
Родившиеся в Куруме
Исполнители Sony Music Entertainment Japan
Певцы и певицы в жанре J-pop